Сурож — многозначное слово.

 Сурож — древнерусское название города Судак.
 «Сурож» — футбольный клуб из Судака.
 Портвейн белый Сурож — марочное белое креплёное вино, производимое совхоз-заводом «Судак».
 Кокур десертный Сурож — марочное белое десертное вино, производимое в Крыму с 1945 года.
 Сурож, Иосиф Игнатьевич — русский лесовод XIX века.

См. также 
 Сураж (значения)